Lazarus (hebräisch אֶלְעָזָר Elʿāzār ‚Gott hat geholfen‘) steht für:
 Lazarus, zwei biblische Figuren
 Lazarus (Name), männlicher Vorname und Familienname
 Lazarus (Entwicklungsumgebung), Entwicklungs- und Programmierumgebung für die Programmiersprache FreePascal
 Lazarus (Schubert), Oratorium von Franz Schubert
 Lazarus, Musical (2015) von David Bowie, siehe David Bowie #Neufindung
 Lazarus A.D., US-amerikanische Metalband
 Lazarus, dystopische Science-Fiction Graphic Novel (2013–2018), geschrieben von Greg Rucka und gezeichnet von Michael Lark

Komposita:
 Lazarus-Effekt, Wiederauffindung von Tierarten, die als ausgestorben galten
 Lazarus-Effekt (Physik), Reanimierung von Silizium-Detektoren mit der Hilfe tiefer Temperaturen
 Lazarus-Gruppe (auch Guardians of Peace oder ATP38), Hacker-Gruppe
 Lazarus Hilfswerk, Hilfsorganisation des Ritterordens
 Lazarus-Krankenhaus, verschiedene Krankenhäuser
 Lazarus-Orden, christlicher ökumenischer Ritterorden
 Lazarus-Phänomen, scheinbare Auferstehung von den Toten
 Team Lazarus, italienischer Automobilsport-Rennstall

Siehe auch:
 Lasar
 Lazar
 Lazare